Toponímia:
 Masies:
 Mas de les Comes: masia del municipi d'Aiguamúrcia (Alt Camp)
 Mas de les Comes: masia del municipi de Maldà (Urgell)
 Mas de les Comes: masia del municipi dels Guiamets (Priorat)